O Esporte Clube Metalúrgico foi um clube brasileiro de futebol da cidade de São Gonçalo, interior do estado do Rio de Janeiro. Fundado em 4 de agosto de 1938, suas cores eram vermelha, azul e branca. O clube ao lado Tamoio e do Mauá formavam o “Trio de Ferro” do futebol gonçalense. Seu maior momento foi em 1942, quando conquistou o vice campeonato do Campeonato Fluminense. Atualmente, o clube encontra-se extinto.

História 
Fundado em 4 de agosto de 1938, o Metalúrgico cresceu, em Neves, na mesma proporção que o bairro passou a ser ocupado por várias indústrias, a partir da década de 30. O nome foi uma homenagem dos trabalhadores da Metalúrgica Hime, ligada à Companhia Brasileira de Usinas Metalúrgicas (CBUM) e que passou a funcionar a partir de 1920 naquele bairro.

Com diretores simpatizantes do futebol, a empresa não apenas “abraçou” o projeto de fundação, como cedeu uma área adjacente à fábrica, para a construção do campo. Rapidamente o gramado ganhou alambrado, vestuários, virando um mini-estádio para receber a equipe, sendo uma referência também para jogos de outros times da cidade na disputa de campeonatos municipais.

Com as cores vermelho e azul, as mesmas da empresa, e jogadores da indústria, o clube começou a ganhar fama e projeção no futebol gonçalense.

A exemplo do que aconteceria com muitos clubes do interior fluminense, os anos 60 marcaram o declínio do Metalúrgico. A partir de 1962, os investimentos da Hime passaram a diminuir gradativamente, fazendo com que as conquistas ficassem difíceis. A partir da década de 70, já sem a parceria com a empresa, o clube deixou de disputar competições oficiais, passando a jogar apenas amistosos e torneios.

Títulos 

 Campeonato Fluminense Amador: 1953
 Campeonato Citadino de São Gonçalo: 8 (1942, 1943, 1944, 1945, 1950, 1951, 1960 e 1961)

Clubes de futebol extintos de São Gonçalo (Rio de Janeiro)
Clubes de futebol fundados em 1938
Clubes de futebol extintos em 1979